

Onomastica
Dacia – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Dacio

Storia
 Dacia – regione storica dell'Europa centrale
 Dacia – provincia dell'Impero romano
 Dacia – diocesi dell'Impero romano
 Dacia – nome medievale latino della Danimarca
 Dacia – nome medievale della provincia ecclesiastica della Scandinavia

Altro
 Dacia – tipica abitazione russa di campagna
 Dacia – industria automobilistica rumena
 Dacia (Fotbal Club Dacia) – squadra di calcio moldava